Scott Patterson (1958 -) est un acteur américain.
 Scott Patterson (1961 -) est un sportif handisport canadien.
 Scott Patterson (1962 -) est un réalisateur australien.
 Scott Patterson (1965 -) est un joueur de basket-ball.$
  (1969 -) est un journaliste, également auteur du livre .
 Scott Patterson (1992 -) est un fondeur américain.